Molek může znamenat:

příjmení
 Pavel Molek (* 1980), český právník, soudce Nejvyššího správního soudu v Brně
 Tibor Molek (* 1930), slovenský rozhlasový redaktor

jiný význam
 Moloch (bůh)